Las Abiertas puede referirse a:

 Las Abiertas, pedanía del municipio de Arcos de la Frontera, Cádiz, España.
 Las Abiertas, pedanía del municipio de Icod de los Vinos, Tenerife, España.